Deux genres dramatiques de l'Opéra chinois traditionnel sont homophones en pinyin et ne se distinguent par l’écriture en caractères chinois :

 Le Yueju (chinois simplifié : 粤剧 ; chinois traditionnel : 粤劇 ; pinyin  yuèjù ) est l'Opéra cantonais, genre principal de la province du Guangdong et très répandu outre-mer, inscrit par l'Unesco au Patrimoine immatériel de l'humanité. 
 Le Yueju (chinois simplifié : 越剧 ; chinois traditionnel :越劇 ; pinyin  yuèjù ) est l'Opéra de Shaoxing, genre d'opéra joué uniquement par des femmes, très populaire dans la région de Shanghai.